Cimdarsius ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Cimdarsius (1553–1618), deutscher Dichter
 Peter Cimdarsius (1524–1584), deutscher lutherischer Theologe